Марийо́нас Ви́нцович Ге́дрис (; 16 марта 1933, Каунас, Литва — 24 мая 2011, Вильнюс, Литва) — советский и литовский кинорежиссёр, сценарист и актёр.  Народный артист Литовской ССР (1983).

Биография 
В 1959—1992 годах — в штате Литовской киностудии. В 1964 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1963 году работал вторым режиссёром на фильме «Хроника одного дня» Витаутаса Жалакявичюса. Член КПСС в 1974—1991 годах.

Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Живые герои / Gyvieji didvyriai (альманах, новелла «Нам не нужно»)
  — Чужие / Svetimi
  — Игры взрослых людей / Suaugusių žmonių žaidimai
  — Мужское лето / Vyrų vasara
  — Раны земли нашей / Žaizdos žemės mūsų
  — Геркус Мантас / Herkus Mantas
  — Расколотое небо / Perskeltas dangus
  — Пыль под солнцем / Dulkės saulėje
  — Цветение несеяной ржи / Nesėtų rugių žydėjimas
  — Американская трагедия / Amerikietiška tragedija (мини-сериал, по Теодору Драйзеру)
  — Блудный сын / Sūnus paklydėlis
  — Выставка / Parodų rūmai (ТВ)
  — Марюс / Marius (сериал)

Сценарист 
  — Живые герои / Gyvieji didvyriai
  — Расколотое небо / Perskeltas dangus (по роману Витаутаса Бубниса)
  — Цветение несеяной ржи / Nesėtų rugių žydėjimas (по роману Витаутаса Бубниса)

Актёр 
  — Игры взрослых людей / Suaugusių žmonių žaidimai — Адомас
  — Смок и Малыш / Smokas ir Mažylis — редактор газеты О’Хара (мини-сериал)

Награды 
 1960 — Приз Кинофестиваля в Карловых Варах («Живые герои»)
 1973 — Премия Всесоюзного кинофестиваля («Геркус Мантас»)
 1973 — Государственная премия Литовской ССР («Геркус Мантас»)
 1979 — Премия Всесоюзного кинофестиваля («Цветение несеяной ржи»)
 1983 — Народный артист Литовской ССР
 2008 — Приз «Серебряный журавль» за вклад в развитие кинематографа Литвы
 2010 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 91

Ссылки 
 
 Марионас Гедрис на сайте КиноПоиск

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Народные артисты Литовской ССР
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Похороненные на Антакальнисском кладбище
Фильмы Марионаса Гедриса